"Como Nossos Pais" (canção) - canção de Belchior gravada por ele em 1976 e também gravada por Elis Regina, no mesmo ano. 
 "Como Nossos Pais" (filme) - filme brasileiro de 2017 dirigido e escrito por Laís Bodanzky. 
 "Como Nossos Pais" (teatro) - peça teatral brasileira escrita por Pedro Neschling. 

Desambiguações de artes